Самир Джафар оглы Байрамов (, ; родился 18 января 1999 года) — профессиональный российский футболист азербайджанского происхождения.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Зенит». Неоднократно становился победителем и призёром в юношеских и молодёжных чемпионатах России. 

Дебютировал в ФНЛ за ФК «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 4 августа 2018 года в игре против " Томи ".

Признавался лучшим игроком. В его копилке золотая медаль международного турнира мемориала Гранаткина в составе юношеской сборной России в 2017 году.

Завершил карьеру в 21 год из-за проблем со здоровьем.

Примечания

Ссылки 
  Profile by FNL
 

Игроки ФК «Зенит-2»
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1999 году
Футболисты России
Персоналии по алфавиту